Rohl ist der Familienname folgender Personen:

 David Rohl (* 1950), britischer Ägyptologe
 Kacey Rohl (* 1991), kanadische Schauspielerin